Álvaro Xavier (, ) é um compositor brasileiro.

Compositores do Brasil